— японский аниме-сериал, выпущенный студией GENCO. Транслировался по телеканалу Chiba TV с 4 апреля по 20 июня 2006 года. Всего выпущено 15 серий аниме. Распространено также сокращённое название Magipoka.

На основе сюжета манги была выпущена манга в журнале Dengeki Daioh 27 ноября 2006 года.

Сюжет 
История разворачивается вокруг четырёх прелестных девушек — принцесс, прибывших из иного мира. Пакира является вампиршей, Юма — ведьмой, Лиру — Оборотень, а Айка — андроид. Четыре принцессы вынуждены выживать в человеческом мире, а также жить в доме Гаракута (дом на дереве, имя дома то же, что и у автора манги). Само действие происходит в вымышленном японском городе Хикаригаока. Девушкам предстоит столкнуться с такими проблемами, как существование в обществе, незнание о человеческой культуре, ну и, конечно, бойфренды.

Список персонажей 

 Сэйю: Момоко Сайто
 Ведьма, хотя у неё ещё мало магического опыта. Очень весёлая и много интересуется человеческим миром. Когда она узнаёт о чём-то интересном, то немедленно осведомляет об этом своих подружек. Учится овладевать заклинаниями и делает это медленнее, чем другие. Читает обычно мангу. Часто, когда Юма использует заклинание, её юбка задирается.

 Сэйю: Ая Хирано
 Вампир, подверженный всем традиционным уязвимостям вампира — в частности, не выносит чеснок и святую воду, но не чувствительна к крестам. У Патиры маленькая грудь, которую она пытается всегда увеличить. Может летать и превращать свои ногти в когти. Под светом превращается в пепел, но этот эффект длится лишь временно. Однажды, идя на пляж, намазалась толстым слоем крема, чтобы не испепелиться. Не отражается в зеркалах и на камерах, но видна на тепловизоре.

 Сэйю: Хитоми Набатамэ
 Оборотень. Очень оживлённая и весёлая. Способна прыгать на дальние расстояния. Также имеет способность к повышенной силе, прочности, скорости, выносливости и органам чувств. В форме животного похожа на нечто среднее между щенком и котёнком золотого цвета. Очень не любит серебро. Обожает все сорта мяса.

 Сэйю: Сатоми Акэсака
 Андроид. Её тело состоит из металла. По рассказам главных героинь, Аико является современным и усовершенствованным прототипом Франкенштейна. Занимается в основном домашним хозяйством, готовкой, покупками и прочими услугами. Вес её тела составляет 300 килограмм, что является большой проблемой, так как она часто ломает вещи под собой (лифты, подъёмники). Как андроид она ничем ни питается, но надеется однажды получить новое живое тело. Когда купается, использует специальный костюм.

 Сэйю: Номико
 Женщина-невидимка. Сопровождает иногда главных героинь и даёт полезные советы. Она стала невидимой, когда выпила особый напиток. Чтобы скрыть свою невидимость, ходила в бинтах в костюме медсестры. Является вероятной отсылкой к главному герою из фильма «Невидимка».
 и 
 Сэйю: Номико и Ватару Хатано
 Питомцы Юны, похожие на зайцев. Могут использовать свои уши как пропеллер. Могут превращаться в шляпку Юны.

 Сэйю: Сёко Цуда
 Главный злодей истории, учёный из иного мира. Всё время пытается доказать научному сообществу, насколько плохи принцессы. Она всеми способами пытается испортить имя принцесс и всегда её планы идут наперекосяк.

Список серий аниме 
Каждая серия разделена на 2 отдельных сюжета:

OVA 
OVA серии были впервые доступны как бонусные серии при покупке DVD.

Музыка 
Открытие
  исполняли: Ёсэи Тэикоку
Концовка
  исполняли: различные девушки-сэйю

SD 
Компанией Lantis было выпущено 3 альбома:
 LACA-5529, ¥2500, 21 июня, 2006
 LACA-5517, ¥1800, 24 мая, 2006
 LACM-4257, ¥1200, 26 апреля, 2006

Ссылки 
 Обзор и рецензии аниме на сайте anime-planet 
 

Мультсериалы о вампирах